Rumen () ist ein männlicher Vorname bulgarischer Herkunft mit der Bedeutung „erröten“, „rot werden“, der insbesondere in Bulgarien vorkommt.

Bekannte Namensträger 

 Rumen Alexandrow (* 1960), bulgarischer Gewichtheber
 Rumen Galabow (* 1978), bulgarischer Fußballspieler
 Rumen Owtscharow (* 1952), bulgarischer Politiker
 Rumen Pawlow (* 1964), bulgarischer Ringer
 Rumen Radew (* 1963), bulgarischer General und Politiker
 Rumen Trifonow (* 1985), bulgarischer Fußballspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Slawischer Personenname